MTV Music Awards 2021 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2021
 MTV Video Music Awards 2021

Siehe auch:

 MTV Movie & TV Awards 2021